PRD est un sigle qui désigne un parti :
 en Angola : le Partido Renovador Democrático
 au Bénin : le Parti du renouveau démocratique
 au  Dahomey (actuel Bénin) : le Parti républicain dahoméen
 en Indonésie : le Partai Rakyat Demokratik ("parti démocratique du peuple")
 au Mexique : le Partido de la Revolución Democrática
 au Portugal : le Parti rénovateur démocratique
 en République dominicaine : le Partido Revolucionario Dominicano
 au Sénégal : le Parti pour le rassemblement démocratique
 en Suisse : le Parti radical-démocratique

PRD désigne aussi :
 en Chine : le delta de la rivière des Perles (Pearl River Delta)
 en physique, la revue Physical Review "D" dédiée aux particules, champs, gravitation, et cosmologie